Diophantos (griechisch , lateinisch Diophantus, deutsch Diophant) ist der Name von:

 Diophantos von Alexandria (um 250), griechischer Mathematiker
 Diophantos (Sohn des Asklepiodotos), Feldherr von Mithridates VI. Eupator von Pontos
 Diophantos (Sohn des Mithares), Feldherr von Mithridates VI. Eupator von Pontos
 Diophantos (Komödiendichter)
 Diophantos (Hermaphrodit) 
 Diophantos (Sohn des Aietes), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Aietes und der Asterodeia

Siehe auch:
 Diophantus